El término Yérik  puede referirse a:soy yo

Geografía 

Yérik (río), distributario de un río.

Poblaciones 

Yérik (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Yérik (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Río Yérik (Bélaya), río afluente del Bélaya, de la cuenca del Kama.
Río Yérik (Lipovi Donets), río afluente del Lipovi Donets, de la cuenca del Donets.
Río Yérik (Sal), río afluente del Sal, de la cuenca del Don.
Yérik Utembayev (*1966), diplomático  kazajo.
Yérik Zholzhaksinov (*1959), actor kazajo.